L'arco etneo è un vasto territorio metropolitano interregionale nato dalla progressiva saldatura delle armature urbane consolidate delle città di Reggio sul versante costiero calabrese e di Messina, Catania, Siracusa su quello siciliano. Questo complesso sistema territoriale urbano con sviluppo lineare lungo la costa si dispiega lungo due fronti marini, quello tirrenico da Milazzo a Lamezia Terme e quello ionico da Soverato a Siracusa. L'area ha una popolazione di oltre due milioni e quattrocentomila abitanti ed una vasta estensione territoriale di circa 3500 km² con un'alta densità abitativa. L'area dispone di una buona rete di relazioni indotte, principalmente, dalla progressiva intermodalità catanese e dal porto di Gioia Tauro.

Infrastrutture 

Su questo territorio, naturale piattaforma logistica verso il Mediterraneo, cerniera tra Sicilia e Calabria e area chiave del Corridoio 1 Berlino-Palermo, sorgono importanti strutture economiche-funzionali e infrastrutture di interesse nazionale e internazionale. Meritano menzione gli assi stradali rappresentati dalle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa, Reggio Calabria-Salerno-Napoli; gli importanti porti tra i quali:
 il porto di Gioia Tauro, il più grande terminal per il transhipment del Mediterraneo, 
 il porto di Messina, considerato la porta di accesso per la Sicilia, con funzioni commerciali, croceristiche e di servizio per passeggeri e polo industriale per la cantieristica da diporto, 
 il porto di Catania, scalo di tipo commerciale e di riferimento per l'emergente area industriale catanese, 
 il porto di Vibo Valentia, principale scalo commerciale, industriale e da diporto del Tirreno meridionale a servizio della fascia centrale della Calabria; 
 il porto di Augusta, importante riferimento per lo sviluppato polo petrolchimico siracusano e base della Marina Militare Italiana, 
 il porto di Milazzo, principale scalo per i collegamenti con le Isole Eolie e per il polo industriale del petrolchimico della città, 
 il porto di Villa San Giovanni, nodo ferroviario e commerciale per la Sicilia e per il traffico passeggeri nello stretto,
 in minor misura il porto di Reggio, collegato con i porti di: Messina, le Isole Eolie, Malta, Siracusa.

L'area, inoltre, dispone di tre aeroporti di rango internazionale, tra i quali i primi due della seguente lista sono tra i primi 20 d'Italia per traffico passeggeri: 
 Aeroporto di Catania
 Aeroporto di Lamezia Terme
 Aeroporto di Reggio

Il nodo ferroviario di Messina che si snoda lungo tutta la linea tirrenica e ionica siciliana, il nodo ferroviario di Reggio Calabria-Villa San Giovanni dal quale si diramano le linee ferrate da Reggio a Napoli sul versante tirrenico e la Reggio Calabria-Taranto su quello ionico.

Università e strutture turistiche 

Nell'intera zona sono presenti:
 Tre sedi universitarie: Catania, Messina e Reggio Calabria 
 Il polo universitario di Siracusa, dipendente dall'ateneo catanese.

Notevoli anche le infrastrutture turistiche, principalmente sviluppate nelle rinomate località di Taormina e delle Isole Eolie. Discreta anche la dotazione di strutture per la pratica degli sport invernali nelle stazioni sciistiche di Gambarie e dell'Etna.

Ricco e variegato risulta anche il patrimonio storico-architettonico dell'intera area essendo le città di Reggio, Siracusa, Messina e Catania di antichissima fondazione.

Note

Voci correlate 
 Sistema lineare della Sicilia orientale
 Area metropolitana
 Area metropolitana di Catania
 Area metropolitana di Messina
 Area metropolitana di Reggio Calabria
 Area urbana
 Conurbazione
 Catania
 Lamezia Terme
 Vibo Valentia
 Messina
 Paesi etnei
 Reggio Calabria
 Siracusa

Aree metropolitane